Ерен Балкан () е турска актриса.

Биография 
Ерен Балкан е родена на 24 декември 1980 година в град Истанбул, Турция. Учи история на изкуството в Истанбулския университет (1999 – 2003), получава магистърска степен в Бахчешехирския университ (2004 – 2006).

Филмография

Източници 

 Турски актьори в TurskiSeriali.com

Външни препратки 
 Ерен Балкан в SinemaTürk 
 Ерен Балкан в Sinemalar 

Турски актьори и актриси
Възпитаници на Истанбулския университет
Родени в Истанбул